Aceasta este o listă a palatelor din județul Cluj:

Bibliografie 
 Repertoriul arheologic al județului Cluj, Cluj-Napoca, 1992.

Vezi și 
 Obiective turistice în județul Cluj
 Lista cetăților din județul Cluj
 Lista castelelor din județul Cluj
 Lista locurilor în Cluj-Napoca

Legături externe 
  Lista monumentelor istorice din județul Cluj, 2004 (Cf. Ministerul Culturii și Cultelor) 
  România Travel (castele, palate, conace, cetăți, fortificații)
  Burgenwelt (informații si fotografii despre cetăți medievale din România) 
   Cetăți medievale din Ardeal 
 Patzinakia
 Castele și domenii revendicate în Ardeal 
 Articol legat de revendicările de domenii din România 
 Aristocrația transilvană și domeniile ei 
 Domeniile revendicare în județul Cluj (articol din "Clujeanul" 
 CIMEC (Baza de date a Arhivei Repertoriului Arheologic al României) 

Istoria județului Cluj
Liste legate de județul Cluj
Turismul în județul Cluj